Миге́ль () — испанский эквивалент имени Михаил.

Миге́л () — португальский эквивалент имени Михаил.

Ми́гель () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Мигель Сервантес (1547—1616) — всемирно известный испанский писатель. Автор одного из величайших произведений мировой литературы — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
 Мигель, Агнес (1879—1964) — немецкая поэтесса и прозаик.
 Мигель Анхель Астуриас (1899—1974) — гватемальский писатель и дипломат.
 Мигель де Икаса (род. 1972) — мексиканский программист, основатель проектов GNOME и Mono.
 Мигель (хореограф) (род. 1982) — хореограф, режиссёр, продюсер. Постоянный член жюри и наставник шоу «Танцы» на ТНТ.
 Мигель (певец) (род. 1986) — американский исполнитель R&B.
 Мигель, Моника (1936—2020) — мексиканская актриса, мастер диалогов, певица, режиссёр и сценаристка.
 Мигель Найдорф (1910—1997) — аргентинский гроссмейстер по шахматам.
 Орландо Мигель (род. 1969) — кубинский и мексиканский актёр театра и кино.
 Мигель-Иларион Эслава (1807—1878) — испанский композитор.
 Мерино-и-Мельчор, Мигель (1831—1905) — испанский астроном.
•

Футболисты 
 Луиш Мигел Брито Гарсиа Монтейро (), более известный как Мигел () — португальский футболист, крайний защитник «Валенсии» и национальной сборной Португалии.
 Мигель Анхель Ангуло () — испанский футболист, атакующий полузащитник «Валенсии» и национальной сборной Испании.
 Мигель Анхель Овьедо () — аргентинский футболист, полузащитник. Игрок сборной Аргентины с 1975 по 1979 год. Чемпион мира 1978 года.
 Мигель Анхель Бриндиси () — аргентинский футболист, тренер. Провел 46 матчей за сборную Аргентины, участвовал на чемпионате мира 1974 года.
 Мигель Анхель Надаль Омар () — испанский футболист. Выступал на позиции центрального защитника за клубы «Мальорка» и «Барселона».
 Мигель Анхель Монтуори () — аргентинский и итальянский футболист, нападающий. Игрок сборной Италии.
 Мигель Артуро Лайюн Прадо () — мексиканский футболист, крайний защитник. Игрок сборной Мексики.

См. также 
 Мигел-Перейра — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Ойос-де-Мигель-Муньос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Испанские мужские имена